Niemcy:
 Fürstenau – dzielnica miasta Geising
 Fürstenau – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osnabrück
 Fürstenau – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osnabrück

Dawne nazwy miejscowości w Polsce:

 Kmiecin
 Leśniewo
 Milin

Szwajcaria:
 Fürstenau – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Viamala

Osoby:
 Eduard Fürstenau – niemiecki architekt
 Kaspar Fürstenau – niemiecki muzyk

Inne:
 zamek Fürstenau